Jméno a příjmení Mark Otten nosí více lidí:
 Mark Otten (fotbalista) (* 1985) – nizozemský fotbalista
 Mark Otten (producent) (* 1978) – nizozemský hudebník a hudební producent